Jean-Claude Schindelholz (1940) – calciatore svizzero
 Lorenz Schindelholz (1966) – bobbista svizzero
 Nicolas Schindelholz (1988-2022) – calciatore svizzero